Марија Бенко (Љубљана, 8. јун 1938 — август 2021) била је југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Тинина мама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1976. || Идеалист || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст (ТВ филм)|| Комарка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 2021.
Љубљанчани
Југословенски глумци
Словеначке глумице